Всходы — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области. Входит в состав Чебеньковского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 2 совхоза «Чебеньковский» переименован в Всходы.

Население

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство. Действовало отделение совхоза «Чебеньковский».

Транспорт 
Доступен автотранспортом.
Остановка общественного транспорта «Всходы».

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района